Hennes ist ein männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Bekannte Namensträger

Vorname
 Hennes Bender (* 1968), deutscher Kabarettist
 Hennes Junkermann (1934–2022), deutscher Radrennfahrer
 Hennes Roth (* 1950), deutscher Sportfotograf
 Hennes Schmitz (1907–1993), deutscher Fußballspieler
 Hennes Weisweiler (1919–1983), deutscher Fußballtrainer 

sowie:
 Geißbock Hennes, Maskottchen des Fußballvereins 1. FC Köln

Familienname 
 Aloys Hennes (1827–1889), deutscher Pianist
 Cindy Hennes, belgische Sängerin, Mitglied des Duos Pixie Paris
 Franziska Hennes (* 1992), deutsche Squashspielerin
 Friedrich Wilhelm Hennes (1883–1966), deutscher Politiker (ChrsV)
 Karl Böhm-Hennes (1891–1914), deutscher Skisportler
 Kurt Hennes (* 1939), deutscher Badmintonspieler
 Tanja Hennes (* 1971), deutsche Radrennfahrerin
 Ulrich Hennes (* 1962), deutscher Priester

Siehe auch
 Hennes & Mauritz, schwedisches Textileinzelhandelsunternehmen

Männlicher Vorname
Familienname